Van Helsing peut faire référence à :
 Abraham Van Helsing, un chasseur de vampires, créé par Bram Stoker, qui traque le comte Dracula ;
 Van Helsing, un film de Stephen Sommers de 2004 mettant en scène Gabriel Van Helsing, chasseur de vampires mais aussi de monstres pour le compte du Vatican ;
 Van Helsing, jeu vidéo de 2004 adapté du film ;
 Van Helsing, une série télévisée de Neil LaBute, diffusée depuis 2016 mettant en scène la fille de Abraham Van Helsing ;
 The Incredible Adventures of Van Helsing, jeu vidéo de type action-RPG sorti en 2013 ;
 The Incredible Adventures of Van Helsing II, sa suite, sorti en 2014 ;
The Incredible Adventures of Van Helsing III, son autre suite et fin sorti en 2015.
 Van Helsing's Factory, des montagnes russes du parc Movie Park Germany.